Il singolare del torneo di tennis Monterrey Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Jonsson che ha battuto in finale Lan Bale 6-2, 6-3.

Teste di serie

 David Wheaton (primo turno)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Jared Palmer (secondo turno)

 Daniel Orsanic (primo turno)
 Mauricio Hadad (secondo turno)
 David Witt (primo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1993